Il singolare del torneo di tennis Guzzini Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Uros Vico che ha battuto in finale Andrea Stoppini 65-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali (quarti di finale)
 Massimo Dell'Acqua (semifinali)
 Uros Vico (Campione)
 Giorgio Galimberti (primo turno)

 Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)
 Jaroslav Pospíšil (secondo turno)
 Federico Luzzi (semifinali)
 Gorka Fraile (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2004